A katalán nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság hetedik futama. A versenyt Montmelóban rendezték június 15-én.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Esteve Rabat végzett az élen, míg a Moto3-ban Álex Márquez diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Katalán
Motorversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete